Флаг муниципального образования «Муниципальный район Во́лжский Самарской области» Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 18 ноября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4677.

Описание флага 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3 несущее фигуры из герба района: стоящую на зелёном холме белую дикую козу. Все окаймлено полосой (шириной в 1/6 ширины полотнища), состоящей из 12 чередующихся белых и зелёных частей; в зелёных частях изображены жёлтые кружки́».

Обоснование символики 
Образование Волжского района относится к 1937 году, когда постановлением ВЦИК было проведено преобразование Молотовского городского района города Куйбышева в Молотовский (сельский) район с непосредственным подчинением Куйбышевскому облисполкому. Указом Президиума Верховного Совета от 10 августа 1957 года Молотовский (сельский) район был переименован в Волжский район. Эта связь района и областного центра символически отражена на флаге района фигурой дикой козы (косули), стоящей на зелёной земле, из герба Самары, утверждённого 8 июня 1851 года.

В географическом плане район как бы охватывает областной центр, являясь его пригородной зоной, что символически отражено на флаге внешней, бело-зелёной каймой охватывающей композицию из герба Самары.

Белая часть каймы символизирует водные просторы (аллегорически — серебряные родники) могучей Волги и её притоков, омывающих земли района. Зелёные части с помещёнными в них геральдическими фигурами — безантами (золотыми монетами) символизируют сельскохозяйственную направленность района, призванного снабжать областной центр сельскохозяйственной продукцией, что обеспечивает финансовый достаток района.

Голубой цвет — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением козла